Herbar je:

herbarij, biljnik, zbirka osušenih i prešanih biljaka ili njihovih dijelova
herbar (liječnik), vrsta pučkog medicinara